US Open 2012 a fost cea de-a 132-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 27 august – 10 septembrie 2012, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York. 

Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din 8 septembrie, care a inclus o evacuare completă a Centrului Național de Tenis din cauza unei tornade, la program a fost adăugată o zi pentru al cincilea an consecutiv, finala feminină fiind amânată pentru după-amiaza zilei de duminică, 9 septembrie, mai degrabă decât în seara precedentă, semifinala masculină dintre Novak Djokovic și David Ferrer a fost suspendată pe 8 septembrie și s-a încheiat pe 9 septembrie, iar finala masculină a fost amânată pentru după-amiaza zilei de luni, 10 septembrie.

Novak Djokovic și Samantha Stosur au fost campionii en-titre la simplu. Nici unul nu și-a apărat cu succes titlul. Stosur a fost învinsă în sferturi de numărul 1 mondial Victoria Azarenka, iar Djokovic a fost învins în finală de Andy Murray. Murray a devenit primul jucător britanic de la Fred Perry în 1936 care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu și primul jucător masculin care a câștigat atât US Open, cât și medalia de aur olimpică la simplu masculin în același an. La simplu feminin, Serena Williams a câștigat al patrulea titlu la US Open și primul din 2008, învingând-o în finală pe Victoria Azarenka.

Campioni
Simplul masculin a fost câștigat de britanicul Andy Murray. A fost primul său titlu major și a devenit primul britanic de la Fred Perry în 1936 care a câștigat un titlu de Grand Slam, după ce a fost finalist în patru ocazii anterioare. Finala a durat 4 ore și 54 de minute, o durată record.

Serena Williams a învins-o pe Victoria Azarenka în finală câștigând titlul la smplu feminin. Azarenka a servit pentru meci și a condus cu 5–3 în al treilea set. A fost prima dată din 1995 când finala s-a jucat în trei seturi. Odată cu victoria, Williams a devenit a treia jucătoare din istorie care a câștigat Wimbledon, Jocurile Olimpice și US Open în același sezon, după Steffi Graf și sora ei, Venus Williams. Williams a pierdut un singur set în timpul turneului, cu Azarenka în finală.

Perechea formată din frații americani Bob și Mike Bryan, a câștigat la dublu masculin. Ambii frați au câștigat al patrulea titlu la US Open și al doisprezecelea la general la dublu masculin.

La dublu feminin titlu a fost câștigat de perechea cap de serie nr.2 formată din italiencele Sara Errani și Roberta Vinci. Pentru ambele jucătoare a fost primul titlu la US Open și al doilea titlu la general la dublu feminin. Odată cu victoria ei, Errani a trecut pentru prima dată pe prima poziție la la dublu în clasamentul WTA.

Dublul mixt a fost câștigat de cuplul ruso-brazilian Ekaterina Makarova și Bruno Soares. Pentru amândoi a fost primul titlu de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani

* per echipă

Note

2012
2012 în tenis
2012 în Statele Unite ale Americii